Північна гілка західноатлантичних мов — частина Західноатлантичної мовної підсім'ї Нігеро-конголезької сім'ї. Мови гілки поширені у Західній Африці.

До цієї гілки входять 4 групи мов:
 Фула
 Чангін
 Бак
 Налу